Jörg Leichtfried ist der Name folgender Personen:

* Jörg Leichtfried (Politiker) (* 1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jörg Leichtfried (Musiker) (* 1984), österreichischer Pianist und Komponist